Сен-Жельва́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 410 км на захід від Парижа, 110 км на захід від Ренна, 45 км на південний захід від Сен-Бріє.

Історія 

1 січня 2017 року Сен-Жельван, Ланіска i Перре було об'єднано в новий муніципалітет Бон-Репо-сюр-Блаве.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 143 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 315,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Жельван на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жельван на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кот-д'Армор